Антуа́н Дегоде́ (; 1653 год, Париж — 20 мая 1728 года, там же) — французский архитектор и теоретик архитектуры.

Биография 
Учился в Париже. Был послан Кольбером от парижской академии учиться в Рим; на пути с товарищами (Авиле и Вайяном) был захвачен морскими разбойниками и уведён в Алжир. Освобождённый после 16-месячного плена отправился в Рим, где проучился три года.

По возвращении в отечество состоял на службе у короля, контролировал государственные строительные проекты. В 1694 году был принят в Королевскую академию архитектуры, с 1719 года стал в ней преподавать. Был премирован Людовиком XIV за создание так называемого «французского ордера» в архитектуре.

Умер в 1728 году.

Сочинения 
 Lois des bâtiments (1748)
 Его иллюстрированная книга «Античные постройки Рима» (Édifices antiques de Rome, dessinés et mesurés très-exactement, Париж, 1682) была переведена на английский язык Маршаллем (в двух частях, Лондон, 1795).

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 16. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1839 — с. 61 (Дегоде, Антоній).

Архитекторы Франции XVII века
Архитекторы Франции XVIII века